Jméno a příjmení Chris Taylor nosí více osob:

 Chris Taylor (komik) (* 1974) – australský komik
 Chris Taylor (hudebník) (* 1981) – americký hudebník a hudební producent, člen skupiny Grizzly Bear
 Chris Taylor (fotbalista) (* 1986) – anglický fotbalista
 Chris Taylor (baseballista) (* 1990) – americký hráč baseballu

fiktivní
 Chris Taylor – fiktivní postava z filmu Četa. Hraje ho Charlie Sheen.